Арсе́нич — старовинне українське березунівське прізвище, походить від імені Арсен.

Відомі носії 
Історичні особи:
 Арсенич-Березовський Микола Васильович (1910–1947) — керівник Служби Безпеки ОУН (б).

Сучасники:
 Арсенич-Баран Ганна Василівна (1970) — українська письменниця і поетеса, заступник голови Чернігівської обласної організації НСПУ.
 Арсенич Дмитро Миколайович — український поет.
 Арсенич Іван Миколайович — Заслужений працівник культури України (2000), альтист, скрипаль, педагог.
 Отець Михайло Арсенич — священик УГКЦ. Відомий палкою промовою, виголошеною 2010 року біля пам'ятника С. Бандері у Коломиї.
 Арсенич Михайло — член краєвого проводу ОУН і УПА 
 Арсенич Петро Іванович (1934-2017) — український науковець, історик.

Українські прізвища
Прізвища на -ич